Джордж Лейн Вивиан (; , Су-Сент-Мари, Канада — ) — канадский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.

Вивиан принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне в двух дисциплинах стендовый стрельбы. В трапе он стал 20-м среди отдельных спортсменов и занял второе место среди команд.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Стрелки Канады
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения